Kaga pode se referir a:

Kaga (Ishikawa), cidade da prefeitura de Ishikawa, Japão
Província de Kaga, antiga província do Japão
Kaga (porta-aviões), porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial